

Geografia

India 
 Maur – città nella divisione di Faridkot (Punjab)

Svizzera 
 Maur – comune nel distretto di Uster (Canton Zurigo)

Persone 
 Jean Juchereau De Maur (1592-1672) – funzionario francese
 Mauro Maur (1958) – trombettista italiano
 Melissa Auf der Maur (1972) – bassista, cantante e fotografa canadese

Pagine correlate 
Saint-Maur – pagina di disambiguazione